Iraans basketbalteam (mannen)
 Iraans basketbalteam (vrouwen)